Grangia ima više značenja:
 Grangia, Cuneo
 Grangia, Torino